Barbara Jordan – avvocata e politica statunitense
Barbara Jordan – sciatrice austriaca
Barbara Jordan – tennista statunitense
Barbara Jordan – poetessa statunitense
Barbara Stark – nuotatrice statunitense